Huila is een departement in het middenwesten van Colombia. In dit departement ontspringt de Magdalena, de grootste rivier van het land. De hoofdstad van het departement is Neiva.

Gemeenten 
Het departement bestaat uit 37 gemeenten.

Externe link 
  Website van het departement Huila